Дон Жуа́н де Ка́штру (; 27 февраля 1500, Лиссабон — 6 июня 1548, Гоа) — португальский государственный и военный деятель. Четвёртый вице-король Португальской Индии.

Биография
Жуан де Каштру родился 27 февраля 1500 года в семье А́лвару де Каштру, гражданского губернатора Лиссабона. Вместе с сыном короля Мануэла I учился у известного математика Педру Нунеша. В возрасте восемнадцати лет переехал в Танжер, где жил при дворе губернатора Дуарте де Менезеша.

В 1535 году сопровождал инфанта Луиша во время осады Туниса. Отличился в бою, после чего отказался принять награду из рук императора Карла V, пояснив это тем, что служит королю Португалии, от которого и ожидает благодарность. В 1538 году вернулся в Лиссабон, но вскоре уехал в Индию со своим дядей. В 1540 году под руководством Эштевана да Гамы отправился в экспедицию в Египет, где провёл восемь месяцев. Во время жизни в Индии много времени уделял изучению местной культуры.

После возвращения в Португалию в 1543 году был назначен командующим флотом, который вёл борьбу против пиратов в водах Атлантического океана. В 1545 году с шестью кораблями де Каштру вновь отправился в Индию чтобы сменить на посту губернатора Мартина Афонсу де Соузу. Успешно действовал при осаде Диу. После этого португальцы захватили Бхаруч, полностью подчинили Малакку и Цейлон. 

В 1547 году под конец каденции губернатора король Жуан III продлил срок полномочий Жуана де Каштру ещё на 3 года в качестве 14-го губернатора с пожалованием почётного титула вице-короля Индии и отправил 10 000 крузаду для уплаты его долгов. Король осознавал необходимость обеспечения безопасности португальского государства в Индии, где постоянно должны были находиться боеспособные силы, и велел подготовить для отправки на Восток 4 корабля (видимо, карраки) и 2 каравелы с 800 солдатами, но для удобства разделил их на 2 эскадры. Первой командовал Мартин Коррейя да Силва на корабле «Урса» (Медведица), капитаном каравеллы «Розариу» был Криштован де Са, второй каравелы — Антониу Перейра. Корабли Мартина Коррейи да Силвы вышли 1 ноября 1547 года. В пути они отстали друг от друга, собрались вместе  в Мозамбике и отчалили оттуда 15 марта 1548 года. В мае Антониу Перейра бросил якоря в Ормузе, где и перезимовал. Коррейя да Силва прибыл к острову Ажидив (Angediva) 25 мая и остался там провести зиму. Более удобным курсом проследовал Криштован де Са, который пришвартовался в Гоа 22 мая 1548 года. Вторая эскадра под командованием Франсишку Баррету вышла из Лиссабона в начале декабря 1547 года. Зима была проведена в Мозамбике. К гавани Гоа корабли подошли в августе 1548 года. С эскадрами пришли письма от короля, королевы и инфанта, датированные октябрём 1547 года.

Жуан де Каштру успел воспользоваться громким титулом весьма короткое время, поскольку вскоре тяжело заболел. Осознавая серьёзность ситуации, уединился для исповеди с Франциском Ксаверием. Скончался в Гоа 6 июня 1548 в возрасте 48 лет, останки прибыли в Португалию спустя несколько лет (по данным Мануэла де Фарии-и-Созы, в 1576 году) и были захоронены в Лиссабоне.

Жерониму Корте Реал воплотил Жуана де Каштру в героическом персонаже приравненной к хроникам эпической поэмы (21 песня) «Успех при второй осаде Диу, когда в 1546 году комендантом крепости был дон Жуан де Машкареньяш» (Sucesso do Segundo Cerco de Diu, estando D. João de Mascarenhas por capitão da fortaleza, 1574), которую посвятил королю Себастьяну I.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Жуана де Каштру  .

Военачальники Португалии
Губернаторы Португальской Индии